Ранчо ел Кристо има више значења:

 Ранчо ел Кристо (Земпоала), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ранчо ел Кристо (Атлзајанка), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику
 Ранчо ел Кристо (Калера), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику